Sympa:
 Sympa — род семейства ирисовых.
 Sympa — программа для организации списков рассылки.